24-й чемпионат Киргизии по футболу, разыгранный 6 клубами (стартовал 7 апреля 2015 года). Официальное название — Шоро Топ-Ли́га Кыргызста́на 2015 (кирг. «Шоро» Кыргызстан Топ-Лигасы).

Чемпионом во 2-й раз стал ошский «Алай», бишкекский «Дордой» был серебряным призёром, 3-е место заняла кантская «Абдыш-Ата».

Участники 

В чемпионате Киргизии-2015, в отличие от предыдущего сезона, участвовали 6 клубов. Лигу по финансовым причинам покинули кочкор-атинский «Нефтчи» и куршабский «Алдиер». «Манас» (Бишкек) преобразован в «Кей Джи Юнайтед».

Формула турнира: 4 круга по системе 2 матча дома и в гостях. Таким образом, каждая команда сыграла по 20 матчей.

Чемпионский титул защищал бишкекский «Дордой», в прошлом сезоне оформивший «золотой хет-трик».

Команды, занявшие последние места, могут выбыть или не выбыть в Первую лигу Кыргызстана в зависимости от того, расширится или сократится количество участников чемпионата в следующем сезоне; или клубы, занявшие призовые места в Первой лиге, смогут или не смогут соответствовать всем требованиям лицензирования для Топ-Лиги.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Рекорды чемпионата 
Самая крупная победа (на выезде): 18.10.2015 Кей Джи Юнайтед — Дордой 1:8

Самый результативный матч: 27.05.2015 Алай — Кей Джи Юнайтед 7:2

Хет-трики 
(список, возможно, не полный)

Примечания 

Киргизия
2015 год в Киргизии
Чемпионат Киргизии по футболу